

Automobili 
 Fiat Fullback – veicolo prodotto in serie dalla FIAT

Aviazione 
 Fullback – nome in codice del Sukhoi Su-34, cacciabombardiere prodotto in serie dalla Sukhoi

Sport 
 Fullback – ruolo del football americano
 Fullback – ruolo del rugby

Pagine correlate 
Back
Full

Altri progetti